Tomorrow (Gianluca Bezzina), een single van Gianluca Bezzina, de Maltese inzending voor het Eurovisiesongfestival 2013
 Tomorrow (Annie), een lied uit de film Annie
 Tomorrow (A Better You, A Better Me), een nummer, oorspronkelijk van the Brothers Johnson, meest succesvol van Quincy Jones
 Tomorrow (band), een Britse band met Keith West en Steve Howe
 Tomorrow (Steve Dinsdale)
 Tomorrow (The Communards)